Miejscowości w USA:
 Oswayo – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Potter
Gminy w USA:
 Oswayo (ang. Oswayo Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Potter